La Collada Fonda de la Serra de Bordellat és una collada situada a 1.324,1 m alt al límit dels termes comunal de la Menera, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord, i municipal de Camprodon, de la del Ripollès, però dins de l'antic terme de Beget, pertanyent a la Garrotxa.

És a l'extrem meridional, decantada cap a llevant, del terme de la Menera, a la Serra de Bordellat, i a prop de l'extrem nord-est de l'antic terme de Beget. És bastant a prop al nord-oest del Puig de Coma Negra.

Bibliografia

Referències 

Geografia de Beget
Colls de la Menera